Le portrait de Stéphane Mallarmé a été représenté par plusieurs artistes, entre autres :
 Édouard Manet (1876)
 Georges Rochegrosse (1891)
 Auguste Renoir (1892)

Voir aussi 
.